TZE steht für:
 Technologiezentrum Eschborn

tze steht für:
 Chenalhó (Sprache) (ISO-639-3-Code), Dialekt der Tzotzil-Sprache

Abkürzung